Дава:

 Дава (Давид Ашотович Манукян; род. 1993) — российский хип-хоп и рэп-исполнитель.
 Дава — уезд в городском округе Паньцзинь провинции Ляонин (КНР).
 «Дава» — партия в Ираке.
 Дава, Джойским (род. 1996) — камерунский футболист.